Юзеф Болеслович Юргелевич (; ) — советский футболист, нападающий.

Карьера 
Выступал в составе команды «Жальгирис» в 1967—1980 гг. (с перерывом в 1971—1973 гг., когда играл за минское «Динамо»). В общей сложности сыграл за вильнюсский клуб 426 матчей и забил 62 гола. Считается одним из самых техничных нападающих в истории «Жальгириса», мастером исполнения штрафных и угловых ударов. Внёс значительный вклад в выход «Жальгириса» в Первую лигу Чемпионата СССР по футболу в 1977 году. Дважды, в 1969 и 1980 гг., признавался лучшим футболистом года в Литве.

Провёл также четыре матча за сборную Литовской ССР на Спартакиаде народов СССР 1979 года.

В 1990 г. стал главным тренером нового вильнюсского футбольного клуба «Полония», представляющего польское спортивное общество Вильнюса. Вместе с этой командой в том же году выиграл первый всемирный футбольный турнир польских спортивных обществ в Сталёвой-Воле, одержав три победы над командами из США и Австрии.

Примечания

Ссылки 
 Mirė buvęs Vilniaus «Žalgirio» futbolininkas J.Jurgelevičius //Lietuvos rytas, 23.11.2009.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Динамо» Минск